Katolickie Radio Diecezji Płockiej – katolicka rozgłośnia radiowa Diecezji Płockiej nadająca na terenie Ciechanowa, Płocka oraz okolic.

Historia 
Powstało w wyniku fuzji Katolickiego Radia Ciechanów i Katolickiego Radia Płock decyzją biskupa płockiego ks. bp Piotra Libery. Pierwszym dyrektorem stacji i osobą odpowiedzialną za ten proces był ks. Krzysztof Jończyk związany z ciechanowską rozgłośnią. 23 czerwca 2014 roku rozpoczęto emisję nowej wspólnej rozgłośni.

Programy 
Radio posiada dwie redakcje w Płocku i Ciechanowie. Najwięcej programów tworzy oddział ciechanowski, będący również siedzibą dyrekcji stacji. Jednak swoją rolę ma również oddział płocki znajdujący się na ulicy Tumskiej 3. Dzięki rozszczepieniu antenowemu tworzone są serwisy informacyjne oraz publicystyka o charakterze lokalnym dla obu częstotliwości. Stacja uczestniczy w życiu gospodarczym, religijnym, kulturalnym oraz społecznym mieszkańców północnego Mazowsza.

Audycje 
 Poranek Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta (wspólnie z Radiem Warszawa, Radiem Nadzieja oraz Radiem Głos)
 Aktualności Radia Watykańskiego
 Transmisja mszy świętej
 Różaniec
 Anioł Pański
 Apel Jasnogórski
 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 Ewangeliarz
 Salon Dziennikarski
 Kalendarium Historyczne

Przypisy 

Media w Ciechanowie
Radia katolickie w Polsce
Diecezja płocka
Media w Płocku